Tyr tiene varias acepciones:

 Tyr es uno de los dioses principales de la mitología escandinava.
 Tyr es la runa que equivale a la letra t.
 Týr es grupo de folk/viking metal de las Islas Feroe.
 TYR es un grupo de rock progresivo de Málaga.
 Tyr es un aminoácido conocido también como Tirosina.
 Tyr es una enzima conocida también como Tirosinasa
 Tyr es un álbum de la banda británica de heavy metal Black Sabbath.